Les Superrosidées (Superrosidae, ) sont un clade important de plantes à fleurs, regroupant plus de , et donc plus d'un quart de tous les angiospermes, réparties en environ  dans  selon la . Le nom Superrosidae est basé sur celui de la sous-classe des Rosidae (comprise ici comme le clade des Rosidées).

Systématique 
Ce clade a été introduit par la  sous le nom informel anglais de . Le nom scientifique Superrosidae a été publié en 2011 par les botanistes américains ,  et .

Les Rosidées et les Saxifragales forment le clade des Superrosidae. C'est l'un des trois groupes qui composent les Pentapetalae (noyau des dicotylédones vraies sauf les Gunnerales), les autres étant les Dilleniales et les Superasteridae (Berberidopsidales, Caryophyllales, Santalales et Astéridées).

Phylogénie 
Selon l' :

Notes et références

Liens externes 

 
 

Dicotylédones vraies